Carolien Gehrels (1967), een Nederlands politica en Amsterdams wethouder
 Freek Gehrels (1891-1943), een Nederlands voetballer en cricketspeler
 Lou Gehrels (1897-1961), een Nederlands biljarter
 Tom Gehrels (1925-2011), een Amerikaans astronoom van Nederlandse afkomst
 Willem Gehrels (1885-1971), een Nederlands muziekpedagoog en violist

Overig:
 Wasserij-Blekerij Gehrels, een voormalige Nederlandse blekerij en kledingwasserij